Deli in vladaj (izhajajoč iz latinske fraze Divide et impera) lahko pomeni:
 v politologiji (obrambologija) in sociologiji je strategija za dosego ali vzdrževanje oblasti - deli in vladaj
 v računalništvu algoritem, ki temelji na rekurziji - deli in vladaj (računalništvo).